Ізумруд — одна з назв коштовного каміння смарагдів, більше використовуються в російській та турецькій мовах
 Ізумруд — селище, Малишевський міський округ, Свердловська область, Росія